Сен-Віго́р-д'Імонві́ль, Сен-Віґор-д'Імонвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північний захід від Парижа, 55 км на захід від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 354 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1023,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Вігор-д'Імонвіль
 Сен-Вігор-д'Імонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вігор-д'Імонвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вігор-д'Імонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Вігор-д'Імонвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена